Жуан де Барруш (1496—1570) — португальський історик і письменник.
 Маріза Барруш (* 1980) — португальська марафонка.
 Мануел Франсішку де Барруш (1791—1856) — португальський державний діяч, дипломат, історик. Міністр закордонних справ (1828—1833), внутрішніх справ і флоту (1827—1828).
 Руй Барруш (* 1965) — португальський футболіст, що грав на позиції півзахисника. По завершенні ігрової кар'єри — тренер.

 Барруш — парафія в Португалії, у муніципалітеті Віла-Верде.

Див. також 
 Баррош
Португальські прізвища